Вендрих () — дворянский род.

Официально ведёт начало от учёного-путешественника Георга-Вильгельма Вендриха, пожалованного во дворянство в 1785 году римским императором Иосифом II за научные достижения. Имея владения в Эстляндии, он принял российское подданство. Его правнук —  (1845 — после 1917) — генерал-лейтенант, военный инженер, член Правительствующего сената.
Надворный советник Фридрих фон Вендрих был пожалован  года дипломом на потомственное дворянское достоинство.

Представители рода записаны в I часть дворянских родословных книг Московской, Вологодской, Киевской, Костромской, Орловской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Псковской, Калужской и Харьковской губерний.

Описание герба 
В золотом поле червлёный лев, держащий чёрный опрокинутый якорь с таковым же анкерштоком. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник пять страусовых перьев, из которых среднее и крайние червлёные, а прочие золотые. Намёт червлёный с золотом.

Примечания

Литература 
 ДС, том III, стр. 25

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь